Plaats in Indonesië
 Tibang (Pidie), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Tibang (Syiah Kuala), een plaats in het bestuurlijke gebied Banda Atjeh in de provincie Atjeh